Atias ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Atias (* 1970), israelischer Politiker
 Moran Atias (* 1981), israelisches Model und Schauspielerin

Siehe auch:
 Atia
 Athias
 Attias